Буря — концертный альбом группы «Lumen», основанный на концерте в клубе Б1 в Москве 21 октября 2007 года.
Кавер-версии песни «Думаешь нет — говоришь да» изначально записана для трибьют-альбома «Наивные песни» (2005) группе «НАИВ».

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен c альбома «Буря»
 LUMEN записали концертный DVD и показали новую песню 
 Группа «Lumen». Стоп! Снято!
 Буря (альбом)  на Last.fm

Концертные альбомы Lumen
Концертные альбомы 2007 года
Альбомы CD Land Records